Sasha (album)
 Sasha Strunin
 Sasha (piosenkarz)